A Family Thing, filme de 1996 lançado no Brasil como "Segredos de Família"
 Babam ve Ailesi, série apresenta em Angola e Moçambique como "Segredos de Família"
 The Family (telessérie), série da ABC de 2016 apresentada no Brasil como "Segredos em Família"
 Skipping Stones, filme de 2020 lançado no Brasil como "Segredos de Família"